Le nom de Barons de Cleveland a été utilisé par plusieurs franchises de hockey sur glace.
Ligue nationale de hockey:
 Barons de Cleveland de 1976 à 1978.
Ligue américaine de hockey
 Barons de Cleveland de 1937 à 1972.
 Barons de Cleveland de 2001 à 2006.